Trois batailles sont appelées bataille de Höchstadt ou bataille de Hochstett :
 première bataille de Höchstädt, qui a lieu le  au cours de la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714),
 deuxième bataille de Höchstädt, qui a lieu le  au cours de la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714), (souvent appelée « bataille de Blenheim »),
 troisième bataille d'Höchstädt, qui a lieu le  et où l’armée française affronte l’armée autrichienne.

Voir aussi 
 Bataille d'Auerstaedt qui opposa l'armée prussienne à l'armée française menée par Louis Nicolas Davout le , parallèlement à la bataille d'Iéna.

Notes et références